

Patronyme

 Nicolas Durand de Villegagnon, (1510-1571) Hospitalier, militaire et explorateur français.

Toponyme

 Villegagnon, ancienne commune française de Seine-et-Marne, aujourd'hui intégrée à Bannost-Villegagnon ;
 Villegagnon, île dépendant de la ville de Rio de Janeiro au Brésil.